Ince bzw. İnce ist der Familienname folgender Personen:

 Allan Ince (* 1967), barbadischer Leichtathlet
 Ariana Ince (* 1989), US-amerikanische Speerwerferin
 Barbara Ince (* um 1925), kanadische Badmintonspielerin
 Basil Ince (* 1933), Sprinter aus Trinidad und Tobago
 Clayton Ince (* 1972), Fußballspieler aus Trinidad und Tobago
 Edward Lindsay Ince (1891–1941), britischer Mathematiker
 Hüseyin Ince (* 1972), deutscher Mediziner
 İzzet İnce (* 1981), türkischer Gewichtheber
 Kamran İnce (* 1960), türkisch-amerikanischer Komponist und Musikpädagoge
 Kimberly Ince (* 2004), grenadische Schwimmerin
 Muharrem İnce (* 1964), türkischer Lehrer, Autor und Politiker
 Paul Ince (* 1967), englischer Fußballspieler
 Ralph Ince (1887–1937), US-amerikanischer Filmregisseur und Schauspieler
 Steve Ince, US-amerikanischer Spieleentwickler

Ince ist der Name folgender Orte:
 Ince (Cheshire), ein Ort in Cheshire
 Ince-in-Makerfield im Metropolitan Borough of Wigan
 Ince Blundell, ein Ort in Merseyside
 İncə (Goychay), in Aserbaidschan
 İncə (Shaki), in Aserbaidschan

Ince bezeichnet auch:
 Ince (Wahlkreis), einen ehemaligen Wahlkreis im Bereich von Ince-in-Makerfield
 Ince Castle, ein Landhaus in Cornwall

Siehe auch:
 Ins